Trimbach (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Triembach-au-Val: municipi francès del departament del Baix Rin
 Trimbach (Solothurn): municipi suís del cantó de Solothurn